EMC2 steht für:

 EMC2, früherer Namen des John H. Jackson Moot Court, internationaler Moot-Court-Wettbewerb

EMC2 steht für:

 EMC2, Logo der EMC Corporation

Abkürzung